Герріт Вітсен (нід. Gerrit Witsen; д/н —1626) — голландський купець, що сприяв розбудові торговельних компаній Нідерландів.
 10653 Вітсен (10653 Witsen) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року. 
 Корнеліс Вітсен (нід. JCornelis Witsen; 1599 —1646) — голландський дипломат, купець, представник колоніальної адміністрації. 
 Ніколаас Вітсен (нідерл. Nicolaes Witsen; 8 травня 1641 — 10 серпня 1717) — голландський політик, дипломат, письменник і картограф; бургомістр Амстердама.
 Йонас Вітсен (нід. Jonas Witsen; 1566 —1626) — голландський політик, купець, бургомістр Амстердама. 
 Корнеліс Якоб Вітсен (нід. Cornelis Jacob Witsen; д/н —1595) — голландський купець, політичний діяч часів Нідерландської революції. 
 Йонас Вітсен Молодший, Йонас Вітсен (нід. Jonas Witsen; 1647 —22 вересня 1675) — голландський громадський діяч, мандрівник, митець Республіки Об'єднаних провінцій. 
 Корнеліс Ян Вітсен (нід. Cornelis Jan Witsen; 1605 —12 березня 1669) — голландський політик, купець, дипломат, правник, бургомістр Амстердама.